Wolford può riferirsi a vari significati:

Wolford, marchio di moda austriaco
Wolford, località del Dakota del Nord, Stati Uniti